Schatz:
 Boris Schatz
 Friedrich Christian Schatz
 Willi Schatz

Zobacz też 
 Szacki